Pacific PR01 — болид Формулы-1 команды Pacific Racing, построенный для участия в чемпионате  года.

История 

Первый автомобиль команды PR01 был построен на основе машины Формулы-3000, разработанного Эдрианом Рейнардом. Доводкой шасси занимался бывший инженер команды Zakspeed Пол Браун. Шасси оснащалось двигателями Ilmor 2175A V10, подготовленными при участии фирмы Mercedes, которые были разработаны ещё в 1991 году и являлись маломощными и ненадёжными. За руль болида сели бельгиец Бертран Гашо и сын французского актёра Жан-Поля Бельмондо - малоопытный Поль Бельмондо.

Машина не прошла необходимых испытаний в аэродинамической трубе и проехала всего пару десятков кругов на тестах. В результате стартовав в пяти гонках чемпионата 1994 года гонщики Pacific ни в одной не добрались до финиша. В остальных случаях им даже не удалось преодолеть квалификационный барьер.

Уже в середине сезона команда построила новое шасси Pacific PR02 для сезона  года.

Результаты выступлений в гонках

Литература 

Шасси Sauber Формулы-1